Трапеція — геометрична фігура.
 Трапеція — гімнастичний прилад.
 Трапеція — трос на вітрильних яхтах, призначений для врівноважування крену вагою яхтсмена.
 Трапеція — одна з кісток зап'ястка.
 Трапеція — гірська вершина на Уралі.
 «Трапеція» — аніме.
 «Трапеція» — американський фільм режисера Керола Ріда (1956).
 Трапеція — номенклатурний аркуш топографічної карти.
 Кермова трапеція — складова частина системи кермування автомобіля.

Див. також 
 Трапецієподібна кістка
 Трапецієподібний м'яз
 Трапеція Оріона — зоряне скупчення в сузір'ї Оріона
 Трапезунт (від ) — давня назва гірського масиву Чатир-Даг